Власов, Александр:
 Власов, Александр Алексеевич (род. 1986) — латвийский футболист.
 Власов, Александр Анатольевич (род. 1996) — российский шоссейный велогонщик.
 
 Власов, Александр Владимирович (1932—2002) — советский государственный и партийный деятель.
 Власов, Александр Ефимович (1922—1992) — советский писатель и кинодраматург.
 Власов, Александр Иосифович (1902—1942) — советский политический деятель.
 Власов, Александр Кондратьевич (1911—1986) — советский виолончелист и композитор.